ADR peut faire référence à :
  ;
  ;
 Aeroporti di Roma en Italie :
 Air Data Reference, en avionique ;
 Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;
 Alternativ Demokratesch Reformpartei (en français, Parti réformiste d'alternative démocratique), un parti politique au Luxembourg ;
 Alternative Dispute Resolution (en français, Mode alternatif de règlement des conflits) ;
 Archives départementales de La Réunion ;
 , au cinéma ;
 allocation de recherche ;
 Astra Digital Radio, système de transmissions radio numériques ;
 avertisseur de radar ;
 aide différentielle de reclassement ;
 ADR (où ADR signifie avis de recherche), une chaîne de télévision québécoise ;
 American Depository Receipt, un titre émis par une banque américaine permettant à une société étrangère d'être cotée aux États-Unis.
 Anerkannte Deutsche Rose est une certification de résistance attribuée aux rosiers